Гранха Санта Елена има више значења:

 Гранха Санта Елена (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Санта Елена (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Санта Елена (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Санта Елена (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Елена (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Елена (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику